de Thurgovie né vers 725 et mort vers 800, est un maire du palais. C'est un ascendant agnatique direct de la reine  du Royaume-Uni, du roi  de Belgique et Siméon Sakskoburggotski de Bulgarie.

Ascendance 
Il est le fils de  et d'Adelindis de Spoletto de Lombardie.

Descendance 

Il est le père du comte Onfroy de Thurgovie.

Bibliographie 

 .

Notes et références 

Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse du comté de Rhétie au haut Moyen Âge
Décès en 800
Comte de Thurgovie